O loop (em  São Paulo é chamado de anel) é um trecho de um filme, desenho ou telenovela a ser dublado. Sua duração pode ter no máximo vinte segundos. Cada loop demora, teoricamente, três minutos para ser gravado. Logo, em cada hora de gravação, podem ser gravados, em média, vinte loops.

Dublagem